Алексе́й Ива́нович Попо́в:
 Попов, Алексей Иванович (? — ?) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Попов, Алексей Иванович (1743—1805) — российский кораблестроитель и торговец, купец 1-й гильдии, городской голова Архангельска (1785—1790).
 Попов, Алексей Иванович (род. 1987) — российский легкоатлет.